Miranda (cantante) puede hacer referencia a:

Miranda, una cantante colombiana nacida en 1984; o
Miranda, una cantante francesa nacida en 1976.